Plasencia de Jalón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Plasencia de Jalón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Plasencia de Jalón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar